Bahnhof Burg bezeichnet:

 Bahnhof Burg (b Magdeburg), Bahnhof von Burg bei Magdeburg
 Bahnhof Burg (Spreewald), ehemaliger Bahnhof von Burg (Spreewald)
 Bahnhof Burg (Dillkr), Bahnhof von Burg (Herborn)
 Bahnhof Fehmarn-Burg, Bahnhof von Burg auf Fehmarn